Ismena – imię żeńskie
 Ismena – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych
 Ismena (gr. i łac. Ismene) – w mitologii greckiej jedna z nimf, córka Asoposa
 Ismena (gr. i łac. Ismene) – w mitologii greckiej królewna tebańska, córka Edypa

Zobacz też 
 Ismene – planetoida o numerze katalogowym 190
 Ismenos – strona ujednoznaczniająca